У́лица Ботылёва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Улица названа именем Героя Советского Союза, капитан-лейтенанта Ботылёва Василия Андреевича (1920—1970), командира 393-го отдельного батальона морской пехоты.

 Улица Ботылёва — улица в Геленджике Краснодарского края
 Улица Ботылёва — улица в Новороссийске Краснодарского края
 Улица Василия Ботылёва — улица в посёлке Рублёво Москвы